La voce raccoglie i risultati della Top 16 dell'Euroleague Basketball 2011-2012.

Gruppo E

Classifica

Risultati

Gruppo F

Classifica

Risultati

Gruppo G

Classifica

Risultati

Gruppo H

Classifica

Risultati

Collegamenti esterni 

Euroleague Basketball 2011-2012